Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mike De Palmer e Gary Donnelly erano i detentori del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ricardo Acioly e Wojciech Fibak hanno battuto in finale Brad Gilbert e Slobodan Živojinović che si sono ritirati.

Teste di serie
 Brad Gilbert /  Slobodan Živojinović (finale)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Christo Steyn /  Danie Visser (semifinali)
 Gary Muller /  Michael Robertson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 1986